La Kypello Kyprou 1999-2000 fu la 58ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo undicesimo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 16, divise in un tabellone di quattro turni: ottavi, quarti, semifinali e finale. Ad eccezione della finale (partita unica) erano previsti gare di andata e ritorno. La finale fu giocata il 13 maggio 2000.

Risultati

Tabellone degli ottavi

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1999-2000

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
1999-00